Бориво́е (Бо́ра) Ко́стич (; 14 июня 1930, Обреновац, Королевство Югославия — 10 января 2011, Белград, Сербия) — югославский футболист, нападающий.

Карьера 
Начал карьеру в клубе «Paднички» из Oбpeноваца. В 20 лет перешёл в «Црвену звезду». За 14 лет провёл в составе «красно-белых» 580 матчей, забил 539 голов, выиграл 7 чемпионских титулов (1951, 1953, 1956, 1957, 1959, 1960 и 1964) и 3 Кубка страны. Только в чемпионате он сыграл 258 матчей и забил 158 мячей. За сборную Югославии в 1956—1964 провёл 33 матча, забил 26 голов, был капитаном команды. Вице-чемпион Европы 1960 года, чемпион Олимпийских игр 1960.

Достижения

Командные достижения 
 Сборная Югославии
 Олимпийский чемпион: 1960
 Вице-чемпион Европы: 1960

 «Црвена звезда»
 Чемпион Югославии (7): 1951, 1953, 1956, 1957, 1959, 1960, 1964
 Обладатель Кубка Югославии (3): 1958, 1959, 1964.

Личные достижения 
 Лучший бомбардир в истории «Црвены звезды»: 230 голов
 Лучший бомбардир «Црвены звезды» в чемпионате Югославии: 158 голов
 Лучший бомбардир «Црвены звезды» в Кубке Югославии: 36 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Футболисты мира»
 

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Олимпийские чемпионы от Югославии
Олимпийские чемпионы по футболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1960 года
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Виченца»
Игроки ФК «Сент-Луис Старс»